Název Lhotice má více sídel:
 Lhotice (okres Třebíč), obec v okrese Třebíč
 České Lhotice, obec v okrese Chrudim
 Lhotice (Lišov), část města Lišov v okrese České Budějovice
 Lhotice (Mnichovo Hradiště) (Lhotice u Bosně), část města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 Lhotice (Želiv), část obce Želiv v okrese Pelhřimov
 Horní Lhotice, část obce Kralice nad Oslavou v okrese Třebíč
 Nové Lhotice, část obce Liboměřice v okrese Chrudim
 Růžkovy Lhotice, část obce Čechtice v okrese Benešov
 Vraždovy Lhotice, část obce Dolní Kralovice v okrese Benešov

Externí odkazy 
 

 Lhotice